Schwarzer Adler steht für

 Schwarzadler (Tier), eine Greifvogelart
 Schwarzer Adler, Ortsteil im Stadtbezirk Langenberg der Stadt Velbert, Nordrhein-Westfalen
 Zum schwarzen Adler (Magdeburg), Gebäude in Magdeburg im heutigen Sachsen-Anhalt

Gasthöfe

 Schwarzer Adler (Bernau bei Berlin)
 Schwarzer Adler (Gumpoldskirchen), historisches Wirtshaus
 Schwarzer Adler (Vogtsburg-Oberbergen), Sternerestaurant 
 Alte Poststation Hotel Schwarzer Adler, historisches Wirtshaus
 Gasthaus Schwarzer Adler (Innsbruck)
 Gasthaus Schwarzer Adler (Stirn)
 Gasthaus Zum schwarzen Adler (Karbach (Unterfranken))
 Gasthaus Zum Schwarzen Adler (Mainberg)
 Gasthof Schwarzer Adler (Mainbernheim)
 Gasthof Zum Schwarzen Adler (Marktsteft)
 Hotel Zum Schwarzen Adler (Budapest)
 Hotel Schwarzer Adler (Stendal)

Siehe auch

 Schwarzer Adlerorden
 Arrano Beltza
 Black Eagle
 Schwarzadler
 Schwarzadlergüetli
 Swarte Arent
 Schwarze Adler (Begriffsklärung)